Belzebu
Ou ainda:
Belzebu de Serafim - personagem dos Cavaleiros do Zodíaco
Beelzebub (mangá)
No anime Yondemasu yo, Azazel-san, um demônio também chamado por Azazel de "Bee-yan"
Na Marvel Comics, um dos demônios do inferno
No jogo Ragnarök Online, o chefe da Ilha Esquecida, uma das cavernas do jogo
No jogo Shin Megami Tensei: Devil Survivor, Belzaboul é um dos cinco demônoios que disputam o Trono de Bel.
No livro A Batalha do Apocalipse um dos duques do inferno, de grande poder.

Desambiguação